Plaats in Indonesië
 Tingkeum (Darul Imarah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Tingkeum (Nisam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh